Krzysztof Głuchowski (1926–2020) – polski działacz emigracyjny, wydawca i publicysta
 Krzysztof Głuchowski (ur. 1956) – polski polityk
 Krzysztof Głuchowski (ur. 1966) – polski aktor, menedżer kultury